Cheke ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony S. Cheke (* 1945), britischer Ökologe und Ornithologe
 John Cheke (1514–1557), britischer Gelehrter
 Marcus Cheke (1906–1960), britischer Diplomat und Sachbuchautor
 Robert A. Cheke (* 1948), britischer Ökologe

Siehe auch:
 Cheek